

Astronomia 
Cratere Flammarion – cratere della superficie della Luna.
Cratere Flammarion – cratere della superficie di Marte.

Editoria
Groupe Flammarion – gruppo industriale editoriale francese, dal 2000 al 2012 di proprietà di RCS MediaGroup

Persone 
Camille Flammarion – astronomo francese (1842-1925).